Victor Corral ist der Name folgender Personen:

* Victor Alejandro Corral Mantilla (* 1936), ecuadorianischer Geistlicher, emeritierter Bischof von Riobamba
 Victor Del Corral Morales (* 1980), baskischer Duathlet und Triathlet